es un personaje de ficción creado por el escritor japonés de novelas ligeras Hajime Kanzaka para su serie de novelas Slayers.

También es una heroína del popular juego Dota allstars siendo ella una maga de fuego y una de los más populares.

Reena Inverse fue en principio un personaje pensado para ser una niña fanática de la informática y la mecánica, pero a raíz de un concurso de novelas de fantasía heroica al que su autor, el Sr. Kanzaka, se presentó, el personaje evolucionó hasta convertirse en una Hechicera adolescente y particularmente hábil que se ve envuelta en sucesivas aventuras y dramas.

Su nombre se podría traducir como "Reena, la inversa", y hace alusión a que realmente es lo contrario de lo que se podía esperar de ella.

Físicamente Reena es una joven adolescente de quince años (al principio de la saga principal) escasamente desarrollada; es baja de estatura y sus formas femeninas están muy poco marcadas. De largo cabello rojo, cara redondeada y grandes ojos cálidos. Tiene dos lunares distintivos en medio de la frente, justo bajo el flequillo, y pese a su pequeña talla, posee gran fuerza física y poder mágico.

Historia

Vida anterior 
Lina Inverse nació del matrimonio entre un guerrero mercenario y una sacerdotisa itinerantes que se casaron y afincaron en la Ciudad Castillo de Zeephil (la capital de Zephiria) cuando supieron que su madre estaba embarazada de su hermana mayor, Luna Inverse. Por lo tanto Lina es unos dos años más joven que su hermana mayor.

Los padres de Lina, al asentarse definitivamente, abrieron una frutería y se ganaron el sustento como comerciantes; por tanto Lina fue educada con esa mentalidad, y siempre ha mostrado un gran deseo de ganar dinero y hacer negocios.

De pequeña, Lina era una niña corriente pero muy inquieta. Le gustaba especialmente jugar en el campo, trepando por árboles y buscando cosas interesantes; también solía jugar a la comba con otras niñas. Su mentalidad era bastante inquieta y poco responsable, todo lo contrario a su hermana mayor. Por otra parte, según confesó el autor en una entrevista, de niña Lina podría haber tenido su primer beso con un niño de su barrio.

Con el tiempo, Lina demostró tener gran interés por los temas relacionados con la magia y comunicó a sus padres que deseaba ir a estudiar hechicería, estando especialmente interesada en la Magia Astral y la Negra, aunque no en la blanca, pese a que su madre había sido sacerdotisa. Por esa razón, tras conseguir el beneplácito de sus padres, Lina fue a estudiar a una Asociación de Hechiceros en donde fue una alumna aventajada y se graduó. Al hacerlo, se le otorgó la túnica de color rosa (en el mundo de Slayers, todos los hechiceros "diplomados" se les asigna un color representativo), color que en Japón tiene connotaciones eróticas.

Una vez conseguida, Lina volvió a la casa familiar y les mostró orgullosa la túnica a sus padres y hermana; su padre se sintió muy orgulloso del logro de su hija, pero su hermana se rio de ella a causa del color que le habían dado. Lina se avergonzó mucho de tener que ser "Lina, la Rosa", y desde entonces, aunque ese sea su color oficial, solo vistió ropas de ese color para ocasiones, pero no para viajar (esto es solo así en las novelas).

Más tarde, la familia Inverse empezó a padecer problemas económicos, lo que obligó a que sus padres salieran nuevamente de viaje mientras que Luna comenzaba a trabajar en un mesón como camarera. Lina, queriendo ganar dinero, ideó la ocurrencia de hacer que los hombres vieran desnuda a su hermana mientras se bañaba y cobrarles dinero por ello. La cosa funcionó hasta que Luna lo descubrió y le dio tal paliza a Lina (que ella siempre recordaría) que prefirió irse de casa y buscarse la vida por su cuenta. Luna, además, instó a su hermana a hacerlo, ya que consideraba que su hermana pequeña debía "Ver el mundo y aprender cosas".

Siendo ya hechicera oficial y queriendo ganarse la vida, Lina pensó en abrir una tienda de magia donde poder ejercer sus conocimientos y ganar dinero. Durante un tiempo, con esa idea en la cabeza, Lina acumuló una buena cantidad de artículos con los que abrir el negocio, hasta que una noche, la posada donde se alojaba ardió en llamas y Lina perdió todos sus bienes, lo que la obligó a convertirse en una hechicera mercenaria. Es a partir de ese momento cuando comenzó su carrera.

Principio de la serie 
Esta parte de la trama está recogida en los OVA's de Slayers, las películas, el manga de Slayers Special y las novelas de Slayers Delicious. No hay animación ni cronología real sobre los sucesos que acontecen en esta parte de la vida de Lina Inverse.

Lina descubrió que la causante de la pérdida de sus pertenencias era otra hechicera vestida a la antigua usanza del mundo de Slayers, que se hacía llamar "Naga, la Serpiente". Por entonces, Lina ya había conseguido bastante reputación como hechicera y Naga, al parecer, ansiaba de ganas de conocerla y convertirse en su rival, así que quemó sus pertenencias (y consecuentemente la posada donde ella se alojaba) para llamar su atención. Por supuesto esto no hizo ninguna gracia a Lina.

Poco después Lina y su autoproclamada "rival", Naga, comenzaron a viajar juntas ejerciendo de hechiceras mercenarias, trabajando juntas en algunas ocasiones o bien enfrentándose como rivales. Lina realmente no tenía intención de entrar en ese juego, pero Naga siempre lo conseguía, a veces hasta extremos insospechados. Naga siempre quería provocarla y ser más y mejor reconocida que Lina (de quién todo el mundo había oído hablar). provocándola de múltiples formas. Lina nunca vio a Naga más que como una molestia, pero eventualmente acabó por desarrollar cierta afinidad y complicidad con ella, formando equipo muchas veces. Sin embargo Lina nunca supo la verdadera identidad de la hechicera que pretendía rivalizar con ella.

Por entonces Lina ya tenía 14 años y durante ese tiempo ejerció múltiples y variopintos trabajos como hechicera mercenaria que acrecentaron su fama. En una de esas ocasiones, a su paso por Stoner, la ciudad de los gólem, un hechicero fabricante de golems hizo uno inspirándose en Lina como modelo y el resultado fue un golem llamado "Piko-Piko Lina-chan" que eventualmente fue adquirido por la Reina de Zephiria, el país natal de Lina.

Durante esta parte de la historia, Lina nunca vistió con sus ropas oficiales de hechicera, sino que siempre fue a su propio gusto, llevando una capa negra, hombreras hechas con escamas de dragón negro y distintas prendas de ropa. Su arma siempre fue una espada y aún no tenía sus amuletos más importantes.

Serie / Novelas 
La trama de las series y novelas, aun siendo básicamente las mismas, tienen notables diferencias en cuanto al orden de los sucesos y desarrollo de los hechos.

Tras un tiempo, Naga se separó de Lina y ambas no se volvieron a ver, aunque cómo y porqué pasó eso es algo que todavía no ha sido descrito. De esa forma Lina vagabundeó sola por un tiempo, robando a bandidos los tesoros que estos tenían. Tras robar y huir de un grupo de bandidos, fue salvada innecesariamente de sus perseguidores por un espadachín mercenario llamado Gourry Gabriev, quien también a la fuerza y por insistencia de él, se acabó convirtiendo en su nuevo aliado y compañero de viaje. Mientras que Naga se había autoproclamado su rival, Gourry se autoproclamó su guardián y Lina aceptó a regañadientes su presencia hasta que eventualmente supo que Gourry poseía la Gor Nova (Espada de Luz) un arma legendaria que Lina ansiaba tener.

Lo que Lina no sabía es que entre los tesoros que había quitado a esos mismos bandidos había una estatua de orihalcon que ocultaba en su interior también otro objeto legendario, la Piedra Filosofal. A causa de ello Lina también conoció a Zelgadiss, un hechicero convertido en quimera, quien al principio, y sin querer recurrir a la fuerza, intenta comprar la estatua para hacerse con la piedra, lo que despierta las sospechas de Lina. Por ello el trato no funciona y Zelgadiss se propone conseguir la Piedra por la fuerza. Por ello Lina es atacada sucesivamente por el hombre-quimera hasta que es salvada por Rezo, el Monje Rojo, quien le revela qué hay dentro de la estatua y lo que pretende hacer Zelgadiss con ella. Lina no le llega a creer y eventualmente, tras ser capturada por Zelgadiss, descubre que este en realidad es un peón de Rezo, quien siguiendo sus órdenes ha estado buscando la Piedra por mucho tiempo para Rezo. Y que realmente Rezo pretende la piedra para curar su ceguera. Finalmente las cosas no resultan ser así, sino que Rezo quería recuperar la vista pidiendo ayuda a Ojo de Rubi, Shabranigdo,el Señor de los Demonios, quien a cambio de ser resucitado le recompensaría de esa forma.
Por ello Lina, ya con la ayuda de Zelgadiss y Gourry se enfrentan a Rezo -ya convertido en Ojo de Rubí- hasta derrotarle usando la Gor Nova y el conjuro del "Giga Slave".

Novelas vs anime vs manga 
Lina Inverse es el principal personaje de la saga de Slayers, su protagonista más importante, así que está presente en todas las encarnaciones de Slayers. Sin embargo presenta diferencias en cada una de sus encarnaciones, tanto en el aspecto físico como en la forma de desarrollar el personaje.

Novelas 
La Lina de las novelas es la principal encarnación y a partir de la cual se han desarrollado el resto de sus representaciones. Físicamente es una joven adolescente de poca altura  y largo cabello rojo. Su cuerpo está poco desarrollado y posee bastante fuerza física. Además, a lo largo de la saga viste con ropas diferentes, ya que las cambia a medida que su poder evoluciona o se ve obligada a tener que cambiar su indumentaria por culpa de los combates en que se ve envuelta. En esta encarnación Lina viste más a su gusto y salvo el final de la saga, nunca va de rosa, su color oficial, hasta entonces empleándolo solo ocasionalmente.

Su capacidad de combate es también diferente. Siempre usa una espada de tipo gladius cuyo dominio evoluciona a lo largo de la historia dado que Gaudi la entrena. Su uso de los conjuros ofensivos es menos indiscriminado que en la serie, de hecho Lina es en general mucho más responsable a la hora de usar la magia. Cabe resaltar que su conjuro "Dragón Slave", es menos potente que en el anime, y el de la "Ragna Blade" (Espada Ragna) también es bastante más discreto. Además de esos cambios, Lina es también más madura y responsable con sus actos.

Anime 
La encarnación de Lina en el anime es la más conocida internacionalmente ya que ha sido la más difundida a consecuencia de la emisión de la serie en muchos países. Debido a que el anime es notoriamente menos serio que las novelas, y que por motivos de animación deben cambiarse algunos aspectos, esta versión de Lina presenta diferencias respecto a su original de las novelas. Para empezar su cabello no es castaño, sino rojo, casi naranja. Su pequeña altura tampoco es tan evidente y, salvo en las películas y OVA's, Lina siempre viste de rosa en esta encarnación. Su arma también cambia, siendo una espada ligera de doble filo al principio de la saga, para luego ser sustituida por una daga en las temporadas sucesivas.

Los conjuros que domina Lina y el uso que hace de ellos también es diferente. Lo más notable es el uso indiscriminado que hace del "Dragón Slave" a lo largo de la serie, y que también la capacidad destructora de este es mucho mayor que en las novelas. Otro tanto ocurre con el hechizo del "Ragna Blade".

En cuanto a la caracterización, esta versión de Lina tampoco suele hablar tan a menudo de cosas sobre ella y su pasado como en las novelas, de forma que muchos de sus datos biográficos solo son conocidos habiendo tenido acceso a su encarnación de las novelas y no de la serie. Igualmente, esta Lina es más inmadura respecto a su homónima de la serie ya que sus actos resultan siempre más producto de un aspaviento que de un verdadero plan meditado como pasa en las novelas. No obstante, sus trazas de personalidad siguen siendo básicamente las mismas.

Como nota curiosa, en los comienzos de la serie en su versión española se traduce erróneamente el nombre del conjuro "Dragu Slave" recibiendo el extraño nombre de "Droga de Esclavos". Más adelante se traducirá como "Mata Dragones".

Manga 
Lina ha tenido diferentes encarnaciones en los sucesivos manga, pero en líneas generales siempre tiene las mismas características. Esta versión de Lina es, básicamente, un reflejo de la versión de las novelas, así que sus poderes, indumentaria y personalidad son casi las mismas, con la salvedad de que los detalles personales sobre ella han sido notoriamente resumidos a favor del desarrollo de la trama de los manga.

La única excepción reseñable es la del manga "Acqualord", que básicamente es una continuidad semejante a la del anime de "TRY", así que tiene características más propias del anime que de las novelas.

Sobre el manga de "Revolution", al no haber sido editado hasta fecha muy reciente, no existe información suficiente.

Fuentes 
 Novelas de Slayers publicadas por la editorial TOKYOPOP en USA.
 Mangas de Slayers publicados por la editorial IVREA en España.
 Entrevistas a Hajime Kanzaka para el grupo Blaster en Japón.

Enlaces externos 
 Lina Inverse en "KanzakaDex".
 Slayers en "Anime Web Turnpike".
 Sitio oficial del personaje Lina Inverse.

Personajes de Slayers
Antihéroes